Ири́на Миха́йловна Чефра́нова (; 28 апреля 1913, Смела, Черкасская область, Российская империя — 6 февраля 1994, Киев, Украина) — украинский звукооператор.

Биография 
Родилась 28 апреля 1913 года в городе Смела.

В 1938 году окончила Киевский индустриальный институт.

В 1941—1944 годах работала механиком Ашхабадской киностудии, инженером киностудии им. А. П. Довженко, звукооператором «Киевнаучфильма».

Умерла 6 февраля 1994 года в Киеве.

Фильмография 
 1962 — Пьяные волки
 1964 — Водопровод на огород
 1965 — Никита кожемяка
 1965 — Тайна чёрного короля
 1966 — Злостный разбиватель яиц
 1966 — Маруся-богуславка
 1966 — Медвежонок и тот, кто живёт в речке
 1967 — Зенитка
 1967 — Легенда о пламенном сердце
 1967 — Тяв и гав
 1968 — Пугало
 1968 — Сказка про лунный свет
 1969 — Крымская легенда
 1970 — Как воробей ум искал (несмышленый воробей)
 1970 — Катигорошек
 1970 — Короткие истории
 1971 — Встреча, которая не состоялась
 1971 — Страшная ночь фомы замыкалкина
 1971 — Пришельцы
 1972 — Закон отменяется
 1974 — Зелёная пилюля
 1974 — Петушок и солнышко
 1974 — Рассказы о шевченко (мультвставка)
 1975 — История с единицей
 1975 — Как казаки соль покупали
 1975 — Сказки райского сада
 1976 — Парасолька становится дружинником
 1976 — Сказка о жадности
 1977 — Лисичка со скалочкой
 1977 — Тяп-ляп
 1980 — Капитошка

Ссылки 
 
 Фильмография (animator.ru)

Звукорежиссёры СССР
Звукорежиссёры Украины